Tullu Milki est une ville éthiopienne située dans la zone Semien Shewa de la région Oromia.

Notes et références 

 

Ville dans la région Oromia